Arthur Pendragon – leggendario re britannico, conosciuto anche come Re Artù
Arthur Pendragon – personaggio di Shrek
Artù Pendragon (Arthur Pendragon) – personaggio della serie televisiva Merlin
Sir Arthur Pendragon – personaggio di una serie di videogiochi prodotta da Ultimate Play The Game
Arthur Uther Pendragon – attivista britannico
Arthur Pendragon- personaggio dell'anime "the Seven Deadly Sins"